Strandman är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Aleksander Strandman (1856–1933), finländsk senator
 Erik Strandman (1882–1948), tecknare och målare
 Ernst Strandman (1870–1950), lärare och nykterhetsman
 John Erik Strandman (1886–1934), svensk skådespelare och operettsångare
 Otto Strandman (1871–1960), svensk skulptör
 Otto August Strandman (1875–1941), estnisk politiker

Svenska efternamn